Charmois ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Charmois (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Charmois (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort

mit Namenszusatz:
Charmois-devant-Bruyères im Département Vosges
Charmois-l’Orgueilleux im Département Vosges

Siehe auch:
 Charmoy